Изоте́рма ( «изос» — равный, θέρμη «термос» — тепло):
 Изотерма — линия, изображающая на термодинамической диаграмме один из изопроцессов — изотермический (то есть процесс, происходящий при неизменной температуре).
 Изотерма — линия на поверхности или разрезе с одинаковой температурой.

Изолинии